Шалон
 Фамилия

 Шалон, Альфред Эдвард (1780—1860) — художник швейцарского происхождения, живший в Лондоне

 Топоним

 Шалон — графство в средневековой Бургундии со столицей в городе Шалон-сюр-Сон
 Шалон-сюр-Сон — город на реке Сона, департамент Сона и Луара (Франция)
 Шалон-сюр-Сон — округ в Бургундии, департамент Сона и Луара (Франция)

 Шалон-ан-Шампань (бывший Шалон-сюр-Марн) — город и коммуна во Франции, административный центр департамента Марна. Здесь впервые начали производить шалон — лёгкую шерстяную ткань с диагональными полосами
 Шалон-ан-Шампань — округ французского департамента Марна

См. также 
 Шалонский дом — династия правителей графства Шалон
 Шалонь

Примечания